Mameigwess Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Mameigwess Lake, södra Kenora District, sjö i Ontario, 
 Mameigwess Lake, norra Kenora District, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar